Frostius är ett släkte av groddjur. Frostius ingår i familjen paddor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Paddor
Frostius